Бюльбю́левые, или короткопа́лые дрозды , — семейство птиц из отряда воробьинообразных. В состав семейства включают 27 родов, по другим данным количество родо́в может достигать 31.

Бюльбюлевые — небольшие древесные и кустарниковые птицы размером со скворца. Большинство видов встречаются в Африке, некоторые — в Азии. Обитают как в тропических лесах, так и на более открытых пространствах.
 
На территории России встречается единственный вид семейства — короткопалый бюльбюль (Microscelis amaurotis), зарегистрированный в Приморском крае и на южных Курильских островах.

Этимология 
Название семейства Pycnonotidae образовано от слова Pycnonotus, которое в свою очередь образовано от двух греческих слов: puknos — густой, notos — покрытие. Такое название дано птице из-за того, что по всему телу есть тонкие волосовидные перья.

Русское название бюльбюль может происходить от арабского (بلبل), персидского (بلبل) или от турецкого (bülbül). В поэзии этих стран бюльбюль часто фигурирует как певчая птица (хотя слово بلبل (bülbül) на русский принято переводить как «соловей»).

Описание

Внешний вид 
Длина тела составляет от 13 см (у стройного бурого бюльбюля Phyllastrephus debilis) до 29 см (у желтошапочного настоящего бюльбюля Pycnonotus zeylanicus). Самки и самцы окрашены одинаково, в зелёные, жёлтые и коричневые тона, нередко с белыми, чёрными или коричневыми пятнами или продольной штриховкой из светлых полос. Оперение мягкое, с большим количеством длинных волосовидных перьев, которых особенно много на затылке и зашейке. У многих видов есть хохолок. Клюв слегка вытянутый и немного крючковатые на конце. Ноги сравнительно короткие. Полового диморфизма у видов семейства нет, но самки немного меньше самцов.

Голос 
Тихий свист. Песню рыжеухого бюльбюля один автор охарактеризовал как самую непривлекательную из всех птиц.

Питание 
Большинство видов семейства являются растительноядными и в их рацион входят ягоды, семена и нектар. Некоторые виды предпочитают животный корм и питаются в основном насекомыми и другими членистоногими.

Размножение 
Птицы вьют гнездо в виде чашечки, располагая его в ветвях деревьев или кустарниках, невысоко над землёй. Яйца пурпурно-розового цвета лежат в открытом гнезде. В кладке их от 2 до 5 штук. Инкубационный период обычно длится 11-14 дней, яйца высиживает только самка.

Поведение 
Бюльбюли очень подвижные птицы и повадками напоминают синиц, славок и дроздов. Большинство видов моногамные. Исключением является Желтогорлый зелёный бюльбюль Andropadus latirostris.

Распространение 
Бюльбюлевые обитают в Африке, на Мадагаскаре, в Азии и на некоторых тихоокеанских островах. Селятся в тропических и субтропических лесах, а также в разреженных древостоях и на опушках.

Бюльбюлевые и человек 

Pycnonotus jocosus и Pycnonotus cafer в большом количестве отлавливались для торговли животными, и теперь эти виды стали шире распространёнными видами, сейчас встречаются в тропических и субтропических районах, на юге штата Флорида, Индии, Индонезии, Австралии и Гавайи. Некоторые виды считаются вредителями сельскохозяйственных культур и больше всего вредят в садах.
Бюльбюлевые довольно устойчивы к загрязнению окружающей среды и легко приживаются к изменениям ареала. Но 13 видов находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека: вырубки лесов, сокращения их ареала.

Классификация 
В состав семейства включают следующие роды:

A
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
B
 Род 
 Род 
C
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
E
 Род  выделен из рода зелёные бюльбюли в отдельный
H
 Род 
 Род 
I
 Род 
 Род 
 Род 
N
 Род 
 Род 
P
 Род 
 Род 
S
 Род 
 Род 
 Род 
T
 Род 
 Род 
 Род 

Ранее в состав семейства входили: род Никаторы Nicator (который сейчас выделен в самостоятельное семейство Nicatoridae), род Xanthomixis и род Bernieria (оба сейчас в семействе Bernieridae).

Род Microscelis выделен из рода Восточные бюльбюли Hypsipetes, а род Pyrrhurus — из рода Бурые бюльбюли Phyllastrephus (в некоторых источниках эти два рода не выделены в отдельные).

Примечания

Литература 
 
 Cibois, Alice; Slikas, Beth; Schulenberg, Thomas S. & Pasquet, Eric (2001): An endemic radiation of Malagasy songbirds is revealed by mitochondrial DNA sequence data. Evolution 55(6): 1198—1206. DOI:10.1554/0014-3820(2001)055[1198:AEROMS]2.0.CO;2 PDF fulltext.
 Delacour, J. (1943): A revision of the genera and species of the family Pycnonotidae (bulbuls). Zoologica 28(1): 17-28.
 Fishpool L. & Tobias J. (2005) "Family Pycnonotidae (Bulbuls) in del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D. (editors). (2005). Handbook of the Birds of the World. Volume 10: Cuckoo-Shrikes to Thrushes. Lynx Edicions. ISBN 84-87334-72-5.
 Moyle, Robert G. & Marks, Ben D. (2006): Phylogenetic relationships of the bulbuls (Aves: Pycnonotidae) based on mitochondrial and nuclear DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution 40(3): 687—695.  (HTML abstract).
 Pasquet, Éric; Han, Lian-Xian; Khobkhet, Obhas & Cibois, Alice (2001): Towards a molecular systematics of the genus Criniger, and a preliminary phylogeny of the bulbuls (Aves, Passeriformes, Pycnonotidae). Zoosystema 23(4): 857—863. PDF fulltext.

 
Семейства птиц